Allens Grove ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Allens Grove (Missouri), im Holt County
 Allens Grove (Wisconsin), im Walworth County

Siehe auch:
 Allens Grove Township
 Allen Grove